Kai Suikkanen, finski hokejist, * 29. junij 1959, Parkano, Finska.

Suikkanen je v finski ligi igral za kluba Kärpät Oulu in TPS Turku. Osvojil je dva naslova finskega državnega prvaka, v sezoni 1980/81 s klubom Kärpät Oulu in v svoji zadnji sezoni pred upokojitvijo 1990/91 s klubom TPS Turku. Dve sezoni je igral tudi za klub Buffalo Sabres v ligi NHL ter tri sezone za Rochester Americans v ligi AHL, kjer je s klubom osvojil naslov prvaka v sezoni 1982/83.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in enem svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 76/77
|
| 16
| 15
| 4
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 77/78
|
| 35
| 21
| 6
| 27
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 16
| 6
| 22
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 21
| 17
| 38
|
| 18
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 80/81
|
| 33
| 20
| 11
| 31
|
| 60
|
| 11
| 5
| 2
| 7
|
| 32
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 81/82
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 81/82
|
| 71
| 34
| 33
| 67
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 82/83
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 82/83
|
| 66
| 33
| 44
| 77
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 83/84
|
| 15
| 7
| 10
| 17
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 83/84
|
| 23
| 9
| 4
| 13
|
| 20
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 8
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 84/85
|
| 22
| 8
| 6
| 14
|
| 47
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 85/86
|
| 33
| 26
| 10
| 36
|
| 34
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 24
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 24
| 25
| 49
| +27
| 30
|
| 9
| 7
| 1
| 8
| +6
| 6
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 87/88
|
| 26
| 17
| 14
| 31
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 88/89
|
| 33
| 13
| 10
| 23
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 35
| 17
| 24
| 41
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 90/91
|
| 41
| 4
| 3
| 7
| -2
| 6
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 597
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | 526
| bgcolor="#7FFF00" | +30
| bgcolor="#7FFF00" | 503
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 82
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti TPS Turku